Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Оману. 

Із 78 зазначених в таблиці видів, 3 перебуває під загрозою зникнення, 7 є уразливими, 4 перебувають в близькому до уразливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Оман
Ссавці Оману
Списки:Оман